In 1975 werd het 61ste Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie werd gespeeld van 2 maart tot 17 augustus en werd georganiseerd door de Federação Paranaense de Futebol. Coritiba werd kampioen.

Eerste fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Tweede fase

Derde toernooi

Totaalstand

Finalegroep

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense